Вейе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вейе, Катрин (род. 1991) — датская футболистка, атакующий полузащитник.
 Вейе, Марк (1880—1945) — французский ботаник.